Alberto Martín puede referirse a los siguientes hombres:

 Alberto Martín-Artajo (1905-1979), político español.
 Alberto Martín (n.1944), actor argentino.
 Alberto Martín Goicoechea (n.1955), futbolista español.
 Alberto Martín Magret (n.1978), tenista español.
 Alberto Martín Marín (n.1995), baloncestista español.